Prestele ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Prestele (1796–1867), deutschamerikanischer Maler und Lithograf
 Karl Prestele (* 1901), deutscher Komponist, Pianist, Organist und Dirigent
 William Henry Prestele (1838–1895), deutschamerikanischer Künstler und Lithograf

Siehe auch:

 Prestel Verlag, deutscher Bildband-, Kunstbuch- und Kinderbuchverlag mit Sitz in München